Кайма́н — три роди підродини Кайманових родини алігаторових:
 Каймани (Cayman)
 Чорний кайман (Melanosuchus)
 Гладколобий кайман (Paleosuchus)

 Топоніми
 Кайманівка — село в Уссурійському міському окрузі Приморського краю РФ.
 Кайманові Острови — заморська територія Великої Британії в Карибському морі, включає острови Великий Кайман, Малий Кайман і Кайман-Брак.
 Кайман — річка в Росії, протікає в Республіці Карелія.

 Інше
 Кайман (автомобіль) — російський легковий автомобіль.
 Кайман (підводний човен) — підводний човен Російського імператорського флоту.
 Кайман (БРДМ) — білоруська броньована розвідувально-дозорна машина 4×4.